42-й выпуск  Вольта Лимбург Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка прошла 4 апреля 2015 года в рамках Европейского тура UCI 2015. Победу одержал швейцарский велогонщик Штефан Кюнг из .

Участники 
В гонке приняли участие 22 команды: 2 команды категории UCI WorldTeam –  и , 8 проконтинентальных и 12 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 158 гонщиков. До финиша доехали 49 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Вольта Лимбург Классик 2015 на FirstCycling
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2015 году
Апрель 2015 года